En la Antigua Grecia y la mitología griega, el nombre Licurgo puede aludir a:

 Un nombre alternativo de Licomedes.
 Licurgo de Esparta, el legendario legislador.
Licurgo, rey de Esparta (219 a. C.-210 a. C.).
 Licurgo de Tracia, un rey de Edonia que prohibió el culto a Dioniso, por lo que fue castigado.
 Licurgo, un político ateniense del siglo VI a. C.
 Licurgo, un estadista ateniense y uno de los diez oradores áticos: Contra Leócrates es su único discurso conservado, de los quince que Cecilio de Caleacte consideraba genuinos.
 Licurgo, rey de Arcadia.
 Licurgo, hijo de Prónax.
 Licurgo, rey de Nemea.
 Licurgo, hijo de Heracles y Toxicrate (la hija de Tespias).
 Licurgo, un pretendiente de Hipodamia.